Il singolare del torneo di tennis Tiburon Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogomolov, Jr. che ha battuto in finale Jeff Morrison 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 Scott Draper (quarti di finale)
 Justin Gimelstob (semifinali)
 Dmitrij Tursunov (semifinali)
 Iván Miranda (quarti di finale)

 Alex Bogomolov, Jr. (Campione)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Eric Taino (primo turno)
 Paul Goldstein (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tiburon Challenger 2003